Chāh Rūd kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kāl-e Chāh Rūd, periodiskt vattendrag, Khorasan, 
 Chārū (ort), Hormozgan, 

Robotskapade Iranförgreningar